Linus Olsson, född 14 mars 1991 i Växjö, är en svensk före detta ishockeyspelare som spelat i Hockeyallsvenskan, Hockeyettan och norska Fjordkraftligaen. Olssons moderklubb är Tingsryds AIF och där spelade han hela juniortiden. Säsongen 2011/12 skrev han kontrakt med Tingsryd för spel i Hockeyallsvenskan. Säsongerna som följde spelade han i Hockeyettan bl.a. med Tingsryd som flyttats ner, men också fyra säsonger med Nybro Vikings IF där han var assisterande lagkapten i två säsonger. Övriga lag i Hockeyettan som Olsson spelat med är Olofströms IK, Kallinge/Ronneby IF och Mörrums GoIS IK. Dessutom spelade han en säsong i norska Fjordkraftligaen för Kongsvinger Knights.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1991
Idrottare från Växjö
Levande personer
Män
Spelare i KRIF Hockey
Spelare i Mörrums GoIS
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Olofströms IK
Spelare i Tingsryds AIF
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare